Чемпионат Федерации Футбола Уругвая 1923 года — 1-й сезон лиги Федерации Футбола Уругвая, одними из главных основателей которой стали «Пеньяроль» и «Сентраль», исключённые из предыдущего розыгрыша после 16 матчей. Оппозиционен лиге АУФ того же сезона. АУФ до сих пор не признаёт данный чемпионат. Турнир проводился по однокруговой системе в 31 тур. «Монтевидео Уондерерс», «СА Лито», «Чарли» участвовали в обоих чемпионатах.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1923-Ф
1923 год в футболе
1923 год в Уругвае